Carl Röchling ist der Name folgender Personen:

*Carl Röchling (Industrieller) (1827–1910), deutscher Industrieller
Carl Röchling (Maler) (1855–1920), deutscher Maler